YBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Telegraph Harbour (Columbia Britannica) (Canada)